Actinopus är ett släkte av spindlar. Actinopus ingår i familjen Actinopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Actinopus